

Patronymes 

 Albert Frederick Calvert (1872-1946), écrivain, ingénieur et explorateur britannique ;
 Amelia Smith Calvert (1876-1965), botaniste américaine  ;
 Ben Calvert, musicien ;
 Benedict Leonard Calvert (1700-1732),  Gouverneur du Maryland de 1727 à 1731 ;
  (1942-), musicien anglais (The Hollies) ;
 Casey Calvert (1990-), actrice pornographique américaine ;
 Catherine Calvert (1890-1971), actrice américaine ;
 Cecilius Calvert (1605-1675),  Baltimore, colonisateur anglais ;
 Charles Calvert,  baron Baltimore (1699-1751), noble britannique et gouverneur de la Province du Maryland ;
 E. H. Calvert (1863-1941), réalisateur et acteur américain ;
 Eddie Calvert (1922-1978), trompettiste anglais ;
 Edward Calvert (1799-1883), peintre anglais ;
 Edward Calvert (1847-1914), architecte écossais ;
 Eliza Calvert Hall (1856-1935), autrice et suffragette américaine ;
 Frank Calvert (1828-1908), diplomate anglais ;
 George Calvert,  Baltimore (v. 1580-1632), homme politique anglais ;
 Leonard Calvert (1606-1647), gouverneur du Maryland ;
 Lorne Calvert (1954-), homme politique canadien ;
 Matthew Calvert (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mary F. Calvert, photojournaliste indépendante américaine ;
 Mary R. Calvert (1884-1974), astronome américaine ;
 Mike Calvert (1913-1998), général de brigade britannique ;
 Paul Calvert (1917-1999), joueur de baseball canadien ;
 Phyllis Calvert (1915-2002), actrice anglaise ;
 Philip Powell Calvert (1871-1961), entomologiste américain.

Toponymes 

 Calvert, communauté canadienne non incorporée de Terre-Neuve-et-Labrador ;

 Calvert, ville située dans le Texas ;
 Calvert, ville située dans le Maryland ;
 Comté de Calvert, comté de l'État du Maryland ;
 Calvert, secteur non constitué en municipalité et un census-designated place situé dans les comtés de Mobile et Washington en Alabama.